Proops ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Proops (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Salomo Proops (Salomon ben Joseph Proops; * 1704; gest. um 1734), hebräischer Drucker und Buchhändler in Amsterdam